Krzysztof Krawczyk (1946–2021) – polski piosenkarz
 Krzysztof Krawczyk (ur. 1962) – polski lekkoatleta
 Krzysztof Jan Krawczyk – polski chemik, profesor
 Krzysztof Bolesław Krawczyk – polski mechanik, dr hab.